Дениз Кросби (; род. 24 ноября 1957) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли Таши Яр в телесериале «Звёздный путь: Следующее поколение»

Биография 
Кросби родилась в Голливуде, штат Калифорния. Она дочь актёра Денниса Кросби и внучка джазового певца Бинга Кросби. В 1975 году окончила Голливудскую старшую школу, затем колледж Кабрильо. Свою карьеру она начала в дневной мыльной опере «Дни нашей жизни», дебютировав в 1980 году, а затем начала играть роли второго плана в фильмах, таких как «След Розовой пантеры», «Сорок восемь часов» и «Проклятие Розовой пантеры». Позже она нашла успех благодаря игре часто оказывающихся безумными женщин в фильмах ужасов и триллерах, наиболее значимый из которых «Кладбище домашних животных». Также Кросби известна по сотрудничеству с группой Black Sabbath, приняв участие в съёмках клипа на песню «No Stranger To Love» с альбома «Seventh Star».

В 1987 году Кросби была приглашена на ведущую женскую роль в сериал «Звёздный путь: Следующее поколение», где снималась на протяжении сезона. Она покинула шоу из-за того, что сценаристы начали давать ей меньше экранного времени, отодвигая на второй план. В 1991 году она решила вернуться в шоу, так как её карьера не имела успеха. В 1993 году она сыграла главную роль в недолго просуществовавшей прайм-тайм мыльной опере «Кей-Уэст» и в последующие годы появлялась в эпизодах различных сериалов и в низкобюджетных фильмах. В 2013 году Кросби взяла на себя второстепенную роль в сериале «Рэй Донован», а в 2014 году появилась в финале четвёртого и премьере пятого сезонов «Ходячие мертвецы».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы США
Выпускники Голливудской старшей школы